Мерішору () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Вирфурі.
 Мерішору () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Папіу-Іларіан.